Novela romántica puede referirse a: 
 Las novelas escritas dentro del contexto del Romanticismo.
 La novela romántica, popularmente conocida como novela rosa.